El Choro (gemeente), een Boliviaanse gemeente
El Choro (Oruro), een plaats in deze gemeente, in departement Oruro
El Choro (Beni), een plaats in departement Beni